Черепа́шье о́зеро:

 Черепашье озеро — в Воронежской области, в Новоусманском районе, к северу от посёлка Маклок. Постановлением администрации области от 22 марта 2007 года озеру присвоен статус памятника природы.
 Черепашье озеро — в Крыму, в горной местности юго-западнее Гурзуфа.
 Черепашье озеро — в Тбилиси.

Примечания